Världsmästerskapet i bandy för herrar 1987 var det 15:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i Sverige 31 januari-8 februari 1987. Sverige vann turneringen före Finland och Sovjetunionen. Finlands silvermedalj var deras bästa resultat sedan de tog silver 1967. Detta var också första gången som Sovjetunionen inte slutplacerade sig bland de två bästa. Matcherna spelades i Vänersborg, Göteborg, Lidköping, Skövde, Kungälv, Trollhättan, Örebro, Motala, Köping, Katrineholm och Stockholm.

Resultat

Grundserien

Spel om medaljerna

Bronsmatch

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1987
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1987

Sport i Sverige 1987
Internationella bandytävlingar i Sverige
Bandysäsongen 1986/1987
Internationella sportevenemang i Göteborg
1987
Internationella sportevenemang i Stockholm
Sport i Köpings kommun
Sportevenemang i Trollhättan
Sportevenemang i Örebro
Sportevenemang i Motala
Sportevenemang i Skövde
Sportevenemang i Vänersborg
Sportevenemang i Lidköping
Stockholm under 1980-talet
Göteborg under 1980-talet